Ламот () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Ламот () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди